Osmarr ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Osmarr (1858–1940), deutscher Theaterschauspieler, -regisseur und -intendant
 Lili Osmarr (1876–nach 1902), österreichisch-deutsche Theaterschauspielerin, siehe Lili Klug